Михаи́л Сила́нтьев:
 Силантьев, Михаил Александрович (род. 1953) — советский баскетболист, чемпион СССР, дважды обладатель Кубка кубков, МСМК.
 Силантьев, Михаил Васильевич (1918—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Силантьев, Михаил Николаевич (1907—1972) — Герой Советского Союза.